Paranthomyza är ett släkte av tvåvingar. Paranthomyza ingår i familjen sumpflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sumpflugor
Paranthomyza